Puna peut désigner :

Lieux et aires naturelles 
 la puna est une aire biogéographique de la Cordillère des Andes, correspondant à l'Altiplano, une région qui couvre une partie de la Bolivie, du Pérou et l'extrémité septentrionale de l'Argentine et du Chili ; le Fonds mondial pour la nature (WWF) y distingue :
 la puna humide des Andes centrales ;
 la  ;
 la puna sèche des Andes centrales ;
 la Puna de Atacama, un haut plateau des Andes dans le nord du Chili et de l'Argentine et le sud-ouest de la Bolivie ;
 l'île Puná, une île de l'Équateur ;
 la bataille de Puná, une bataille entre les colonisateurs espagnols et les Amérindiens de l'île Puná ;
 , municipe et chef-lieu de la province de José María Linares
 Puna, un district dans le sud-est de l'île d'Hawaï, aux États-Unis ;
 Puna Pau, une hauteur et ancienne carrière de pierres de l'île de Pâques ;
 Puna, un village du Pendjab, au Pakistan ;

Personnes
 Puna, le roi de Hiti-marama ou de Vavau dans la légende tuamotu de Rata ;
 Henry Puna, homme politique des îles Cook ;

Biologie
 le Maihueniopsis ou Puna, un genre de cactus ;
 le Liolaemus puna, un saurien sud-américain ;
 plusieurs arachnides sud-américains :
 le Mummucina puna ;
 le Pikelinia puna ;
 plusieurs oiseaux sud-américains :
 la Bécassine de la puna ;
 la Buse de la puna, peut-être une sous-espèce de la Buse tricolore ;
 le Géositte de la puna ;
 le Pluvier de la puna ;
 le Sarcelle de la puna ;
Autres
 le puna, un type de vent dans les Andes ;
 le Parti de l'unité nationale (PUNA), un ancien parti politique de la République démocratique du Congo.

Voir aussi

 Poona ou Pune, la seconde plus grande ville de l'État du Maharashtra en Inde.

Homonymie